Ками́ло () — имя и фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Камило, Франсиско (1615—1673) — испанский художник эпохи барокко.
 Камило Фариас, Фернандо (род. 1986) более известный как Камило — бразильский футболист,

См. также 
 Санвеззо, Камило (род. 1988) более известный как Камило — бразильский футболист, нападающий «Тихуаны».